Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1933 года проводился с 8 по 12 февраля в Инсбруке (Австрия).

Лыжные гонки, мужчины

18 км 
10 февраля 1933 года

50 км 
12 февраля 1933 года

Эстафета 4 × 10 км 
12 февраля 1933 года

Лыжное двоеборье, мужчины 
8 февраля 1933 года

Прыжки с трамплина, мужчины 
8 февраля 1933 года

Медальный зачёт

Ссылки 
 FIS 1933 Cross country results
 FIS 1933 Nordic combined results
 FIS 1933 Ski jumping results
 Austrian medals in Nordic skiing from Sportsplanet 
 Hansen, Hermann & Sveen, Knut. (1996) VM på ski '97. Alt om ski-VM 1925—1997 Trondheim: Adresseavisens Forlag. p. 46. ISBN 82-7164-044-5. 

Лыжный спорт
Февраль 1933 года
Международные спортивные соревнования в Инсбруке
Международные соревнования по лыжному спорту в Австрии
Чемпионаты мира в Австрии